L'amande est le fruit de l'amandier.

Amande peut aussi désigner :

 amande, toute graine contenue dans un noyau ;
 amande ou vert amande'', la couleur de la peau de l'amande, fruit de l'amandier ;
 amande, le nom vernaculaire de plusieurs mollusques comestibles ;
 amande marbrée, le plus connu des mollusques portant ce nom vernaculaire ;
 amande, une structure interne au noyau terrestre ;
 Amande, un prénom révolutionnaire, tiré du calendrier républicain, et assez rare, attribué cinq ou six fois par an jusqu’aux années 1940 puis disparaît, depuis les années 1970, il est à nouveau utilisé, mais de façon marginale.

Voir aussi 
 Liste des noms vernaculaires de mollusques
  (amandier en allemand)

Référence 

Prénom révolutionnaire